Quejo puede referirse a:

 Quejo, apellido.
 Quejo, concejo de Valdegovía, provincia de Álava, País Vasco, España.
 Quejo, antiguo concejo y hoy barrio de Isla, desaparecido en el siglo XIX.